I Campionati del mondo di duathlon del 2003 si sono tenuti ad Affoltern, Svizzera, in data 31 agosto 2003
.

Tra gli uomini ha vinto per la terza volta, dopo le edizioni del 2000 e del 2001, il belga Benny Vansteelant, mentre la gara femminile è andata alla francese Edwige Pitel.

La gara junior ha visto trionfare il belga Peter Croes e la portoghese Vanessa Fernandes.

Il titolo di Campione del mondo di duathlon della categoria under 23 è andato al belga Joerie Vansteelant. Tra le donne si è aggiudicata il titolo di Campionessa del mondo di duathlon della categoria under 23 l'elvetica Nicola Spirig.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2003
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2003

Collegamenti esterni
 

Triathlon nel 2003
Campionati mondiali di duathlon
Affoltern am Albis